L'Estère (gemeente), een gemeente in Haïti
L'Estère (rivier), een rivier in Haïti